Denumirea de Rosenovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rosenovo, un sat în comuna Sredeț, regiunea Burgas;
 Rosenovo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici.